Ferdinand Karel Tyrolský (17. května 1628, Innsbruck – 30. prosince 1662, Kaltern) byl rakouský arcivévoda, v letech (1646 – 1662) tyrolský hrabě.

Původ 
Byl synem Leopolda V. Habsburského a Klaudie Medicejské. Jeho strýcem byl císař Ferdinand II. a od roku 1648 byl krátce švagrem císaře Ferdinanda III.

Život 
Jakmile dosáhl v roce 1646 plnoletosti, převzal matčiny guvernérské povinnosti a práva k nakládání s majetkem. Aby mohl financovat svůj extravagantní životní styl, prodával svá území a nároky. Ve vestfálském míru se zřekl Breisachu na pravém břehu Rýna a starých habsburských práv v Alsasku a v Sundgau. Roku 1649 prodal rovněž panovnická práva v Prättigau a roku 1652 v Dolním Engadinu. Ponechal si však panství Tarasp. Tím se nově upravila hranice s kantonem Graubünden.

Ferdinand Karel byl absolutistický vládce, za svého panování nesvolal po roce 1648 žádný sněm a po tajném procesu v roce 1651 nechal na zámku Rattenberg ilegálně popravit svého kancléře Wilhelma Bienera.

Na druhou stranu byl velkým milovníkem hudby: na jeho dvoře byla inscenována představení italské opery. Za působení jeho dvora přestoupila švédská královna Kristýna v innsbruckém dvorním kostele na katolickou víru. Protože zemřel bez mužského potomka, stal se jeho nástupcem v Tyrolsku bratr Zikmund František.

Manželka a děti 
V roce 1646 se v Innsbrucku oženil se svou sestřenicí Annou Medicejskou, dcerou toskánského velkovévody Cosima II. Manželům se narodily tři dcery, pokračování jejich rodové linie však nezajistily: prostřední dcera zemřela v den svého narození, třetí zemřela neprovdána ve čtrnácti letech a nejstarší, jež dosáhla dospělého věku a provdala se za císaře Leopolda I., zemřela v třiadvaceti letech nedlouho po porodu druhé dcery, která stejně jako její starší sestřička se nedožila ani svých prvních narozenin.
 Klaudie Felicitas Tyrolská (30. května 1653 – 8. dubna 1676), ⚭ 1673 Leopold I. (9. června 1640 – 5. května 1705), císař Svaté říše římské, král český a uherský, markrabě moravský
 dcera (*/† 19. července 1654)
 Marie Magdalena (17. srpna 1656 – 21. ledna 1669)
Zemřel roku 1662 v Kalternu a byl pohřben v Innsbrucku.

Vývod z předků

Odkazy

Reference

Literatura

Externí odkazy 
 

Ferdinand Karel
Tyrolská hrabata
Rakouští šlechtici
Rytíři rakouského Řádu zlatého rouna
Narození v Innsbrucku
Pohřbení v jezuitském kostele v Innsbrucku
Narození 17. května
Narození v roce 1628
Úmrtí 30. prosince
Úmrtí v roce 1662
Muži
Habsburkové v 17. století